Nachimson (russ. Нахимсон) ist der Familienname folgender Personen:

 Miron Isaakowitsch Nachimson (1880–1938), russischer Ökonom und Publizist
 Semjon Michailowitsch Nachimson (1885–1918), russischer Revolutionär